Fonderia – branca della metallurgia e tipo di stabilimento
Fonderia – album dell'omonimo gruppo musicale 
Fonderia – gruppo musicale italiano